Die Morocco Tennis Tour Casablanca 2011 war die Erstausgabe des Tennis-Sandplatzturniers in Marrakesch. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 sowie der Morocco Tennis Tour 2011 und wurde vom 19. bis 26. Februar 2011 im Freien ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 32 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Aufgrund einer Grippe musste der topgesetzte Deutsche Denis Gremelmayr seine Teilnahme an der Einzelkonkurrenz absagen.
Es gewann der ungesetzte Russe Jewgeni Donskoi, der das Finale gegen den an Position sieben gesetzten Italiener Alessio di Mauro in drei Sätzen gewann. Dies war der erste Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere.

In der Doppelkonkurrenz setzte sich die ungesetzte spanische Paarung bestehend aus Guillermo Alcaide und Adrián Menéndez im Finale gegen die topgesetzten Leonardo Tavares aus Portugal und Simone Vagnozzi aus Italien in zwei Sätzen durch. Dies war für beide der erste Titel in einem Doppelturnier der Challenger-Kategorie ihrer Karriere.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Casablanca